Ке́вин Дже́ймс Макке́нна (; род. 21 января 1980, Калгари, Канада) — канадский футболист шотландского происхождения, защитник. Выступал в сборной Канады.

Клубная карьера

«Кёльн» 
Летом 2007 года, Маккенна подписал четырехлетний контракт с «Кёльном». Он дебютировал в своей новой команде 10 августа 2007 года, в игре против «Санкт-Паули». Несколько недель спустя, Маккенна забил свой первый гол за клуб 5 октября в домашнем матче против «Киккерс Оффенбах». Также он помог «козлам» в своем первом сезоне с клубом подняться в Первую Бундеслигу.

Международная карьера

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National-Football-Teams.com

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Кёльн»